Behrens es una variante del apellido Behrendt. Puede hacer referencia a:

Hildegard Behrens (1937-2009), soprano alemana.
Peter Behrens (1868-1940), arquitecto alemán.